Vesna Dolonc era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Valentina Ivachnenko.

Il singolare del torneo di tennis Viccourt Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elina Svitolina che ha battuto in finale Tímea Babos 3–6, 6–2, 7–6(11–9).

Teste di serie 

  Elina Svitolina (Campionessa)
  Vesna Dolonc (Primo turno)
  Tímea Babos (Finale)
  Dinah Pfizenmaier (Semifinali)

  Maria João Koehler (Semifinali)
  Kristýna Plíšková (Primo turno)
  Aleksandra Panova (Primo turno)
  Ksenija Pervak (Primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Viccourt Cup 2013